Der Gast steht für:
 Der Gast (Camus) (französisch L'Hôte), Novelle von Albert Camus (1957)
 Der Gast (Tschechow) (russisch Гость), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1885)
 Der Gast (1998) (L'ospite), italienischer Spielfilm von Alessandro Colizzi (1998)
 Der Gast (2019), österreichischer Spielfilm von Houchang Allahyari (2019)

Siehe auch:
 Blunt oder der Gast
 Der steinerne Gast
 Der unheimliche Gast